Gyroptera kan syfta på:

 Gyroptera (djur) – ett släkte av fjärilar
 Gyroptera (växter) – ett släkte av växter